Сен-Лорме́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Планкоэт. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22311.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к западу от Парижа, в 65 км северо-западнее Ренна, в 40 км к востоку от Сен-Бриё.

Вдоль восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 876 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 516 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 373 были экономически активными, 143 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 373 активных работали 337 человек (193 мужчины и 144 женщины), безработных было 36 (17 мужчин и 19 женщин). Среди 143 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 52 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Старая церковь Сен-Лоран (XII век). Исторический памятник с 1964 года
  (XIX век). Исторический памятник с 1993 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор